

Germania
 Mülheim an der Ruhr – città extracircondariale della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Mülheim (Mosel) – comune del circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Mülheim-Kärlich – città del circondario rurale di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Distretto di Mülheim – distretto urbano (Stadtbezirk) della città di Colonia (Germania)
 Mülheim – frazione della città di Warstein nel circondario di Soest (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Pagine correlate
 Mühlheim
 Müllheim